Michel François - storico e archivista francese
 Michel François - attore francese
 Michel François - scultore belga